Termenul Iad, Infern sau Inferno poate să însemne:

Iad (religie) locul unde după moarte sufletele păcătoase vor fi pedepsite.

Infernul (Dante) din opera literară a lui Dante Alighieri Divina comedie

Iad sau infern poate fi considerat un incendiu mare

Inferno se numește un computer program (hardware) 

Inferno o pistă de schi din Elveția
 
Inferno Punkband o formație de muzică rock

Vezi și
Cheile Iadului (Snake)
Valea Iadului
Hades (loc)
 Poarta Iadului, numele Craterului Darvaza din Turkmenistan care arde de peste 40 de ani 
 Poarta lui Pluto, un străvechi sit de pelerinaj despre care oamenii din Antichitate credeau că reprezintă intrarea în iad, aflat în străvechiul oraș antic Hierapolis, aflat în prezent în partea de sud-vest a Turciei 
Diyu

Omofone
Yad Vashem

Note